Jarochowscy herbu Przerowa – polski ród szlachecki
 Jarochowscy herbu Rola – polski ród szlachecki